Estádio Padre Sá Pereira je nogometni stadion u portugalskom gradiću Esposendeu.

Može primiti 5000 gledatelja.

Nema sve natkrivene tribine. Nema atletsku stazu. Ima rasvjetu, tako da se na njemu mogu igrati noćne utakmice.

Domaće je igralište za utakmice nogometnog kluba Esposendea.

Padre Sá Pereira